La Liga 1 de rugby de Japón (en ingles Japan Rugby League One) es una competición de rugby en Japón. Es el nivel más alto de competición en el país y es una liga industrial, donde los equipos son propiedad de grandes compañías. La Federación de rugby de Japón creó la competición en 2003 para mejorar el estándar general y la popularidad del deporte y mejorar los resultados de la selección de rugby de Japón. La primera temporada en 2003–04 tuvo 12 equipos. La liga se amplió a 14 equipos en 2006–07 y 16 equipos en 2013–14.

El arquitecto jefe de la liga fue Hiroaki Shukuzawa quien sintió fuertemente la urgencia de mejorar el rugby doméstico japonés y volverlo a nivel profesional lo que permitiría a Japón ser más competitivo en la Copa Mundial de Rugby. Muchos profesionales extranjeros a tiempo completo (principalmente de Australia y Nueva Zelanda) han jugado en la Top League, especialmente Tony Brown y George Gregan. En los años 2010, los salarios en la Top League han alzado hasta convertirse en algunos de los más altos del mundo del rugby; en 2012, el sudafricano Jaque Fourie, hoy con Aceros Kobe, ha sido considerado como uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

Momentos destacados
2014–15: Torneo playoff esponsorizado como la Copa Lixil.
2014–15: Se introdujo el árbitro de televisión (TMO) en todos los juegos de la liga.
2013–14: La liga se amplió de 14 a 16 equipos.
2009–10: Uno de cada tres jugadores extranjeros que se permiten en el terreno deben haber jugado, o ser elegibles, para el equipo nacional. 
2008–09: Tres jugadores extranjeros por equipo se permiten en el campo al mismo tiempo, uno más que anteriormente. Además, se permite que un miembro de una federación asiática (como el surcoreano Kim Kwang Mo para los Sanyo Wild Knights) esté en el campo, uno por cada equipo. 
2008–09: Se introdujo el árbitro de televisión (TMO) para el torneo de play-off de la Copa Microsoft.
2007–08: Se introduce un cronómetro independiente del árbitro.
2006–07: La liga se amplía de 12 a 14 equipos.

Equipos de la temporada 2015-16
Grupo A

Grupo B

Campeones

Notas:

Destacados jugadores extranjeros
Los siguientes jugadores extranjeros han jugado en la Top League y o bien han ganado o al menos han sido nominados para un gran premio de la IRB, o han jugado en la Copa Mundial, jugado para un equipo en gira, o capitaneado sus equipos nacionales.

{|style= "table-layout:fixed; width=95%; margin-top:0;margin-left:0;  border-width:1px;border-style:none ;border-color:#ddd; padding:0px; vertical-align:top;"
 |-style=font-size:90%;
 |  ||– Copas del Mundo de 2007 y 2011 
 |-style=font-size:90%;
 |  ||– 1999 (Campeones del Mundo) y Copa del Mundo de 2003 
 |-style=font-size:90%;
 |  Israel Folau (2015–) ||– Copa Mundial de 2015 
 |-style=font-size:90%;
 |  Bernard Foley (2015–) ||– Copa Mundial de 2015 
 |-style=font-size:90%;
 |  Mark Gerrard (2010–11) ||– Copas del Mundo de 2003 y 2007  
 |-style=font-size:90%;
 |  George Gregan (2008–11) ||– 1999 (Campeones del Mundo), Copas del Mundo de 2003 (Capitán) y 2007 (Capitán) 
 |-style=font-size:90%;
 |  Nathan Grey (2003–11) ||– 1999 (Campeones del Mundo) y Copa Mundial de 2003 
 |-style=font-size:90%;
 |  Toutai Kefu (2004–10) ||– 1999 (Campeones del Mundo) y Copa Mundial de 2003 
 |-style=font-size:90%;
 |  Stephen Larkham (2008–11) ||– 1999 (Campeones del Mundo), Copas del Mundo de 2003 y 2007 
 |-style=font-size:90%;
 |  Wycliff Palu (2015–) ||– Copas del Mundo de 2007, 2011 y 2015 
 |-style=font-size:90%;
 |  Joe Roff (2005–06) ||– 1999 (Campeones del Mundo) y Copa Mundial de 2003 
 |-style=font-size:90%;
 |  George Smith (2011–12) ||– Nominado al título Jugador del Año de la IRB 2001
 |-style=font-size:90%;
 |  Craig Wing (2010–13) ||– Internacional australiano de Rugby League 
 |-style=font-size:90%;
 |  Colin Yukes ||– Copas Mundiales de 2003 y 2007
 |-style=font-size:90%;
 |  James Haskell (2011–12) ||– Copa Mundial de 2011
 |-style=font-size:90%;
 |  Kele Leawere ||– Copas Mundiales de 2003 y 2007
 |-style=font-size:90%;
 |  Nemani Nadolo ||– Copa Mundial de 2015
 |-style=font-size:90%;
 |  Marika Vunibaka ||– Copas Mundiales de 1999 y 2003 
 |-style=font-size:90%;
 |  Tony Brown ||– Copa Mundial de 1999 
 |-style=font-size:90%;
 |  Jerry Collins ||– Copas Mundiales de 2003 y 2007
 |-style=font-size:90%;
 |  Rico Gear ||– Internacional 20 veces con Nueva Zelanda
 |-style=font-size:90%;
 |  Jerome Kaino ||– Copas del Mundo de 2011 y 2015 (Campeones del Mundo)
 |-style=font-size:90%;
 |  Leon MacDonald ||– Copas Mundiales de 2003 y 2007
 |-style=font-size:90%;
 |  Ma'a Nonu (2011–12) ||– 2003, 2007 y 2011 (Campeones Mundiales)  
 |-style=font-size:90%;
 |  Glen Osborne ||– Copas Mundiales de 1995 y 1999 
 |-style=font-size:90%;
 |  Reuben Thorne ||– Copas Mundiales de 1999, 2003 y 2007 
 |-style=font-size:90%;
 |  Sonny Bill Williams (2012) ||– 2011 (Campeones del Mundo) 
 |-style=font-size:90%;
 |  Seilala Mapusua ||– Copas del Mundo de 2007 y 2011 y Pacific Islanders de 2004, 2006 y 2008 
 |-style=font-size:90%;
 |  Semo Sititi ||– Copas del Mundo de 1999, 2003 y 2007 (capitán) y Pacific Islanders de 2004, 2006 y 2008 
 |-style=font-size:90%;
 |  Alesana Tuilagi ||– Copas del Mundo de 2007 y 2011 y Pacific Islanders
 |-style=font-size:90%;
 |  Thinus Delport (2008–10) ||– Copa Mundial de 2003 
 |-style=font-size:90%;
 |  Jaque Fourie ||– Nominado al Mejor Jugador del Año IRB de 2006 y 2009 
 |-style=font-size:90%;
 |  ||– 2007 (Campeones del Mundo) y Copas Mundiales de 2011 y 2015
 |-style=font-size:90%;
 |  Danie Rossouw ||– 2003, 2007 (Campeones del Mundo) y Compa del Mundo de 2011 
 |-style=font-size:90%;
 |  Jaco van der Westhuyzen ||– Copa Mundial de 2003 (Capitán) 
 |-style=font-size:90%;
 |  Pierre Hola ||– Copas Mundiales de 2003 y 2007
 |-style=font-size:90%;
 |  Hale T-Pole ||– Copa Mundial de 2007
 |-style=font-size:90%;
 |  Sione Tu'ipulotu ||– Copas Mundiales de 1999 y 2007 
 |-style=font-size:90%;
 |  Todd Clever ||– Copas Mundiales de 2003, 2007 y 2011; actual capitán de los EE. UU.
 |-style=font-size:90%;
 |  Mike Hercus (2008–09) ||– Copas Mundiales de 2003 y 2007
 |-style=font-size:90%;
 |  Shane Williams ||– Copas Mundiales de 2003, 2007, 2011 y Lions de 2005, 2009 y 2013 
|}

Véase también
 Top League Cup
 Selección de rugby de Japón

Referencias

Enlaces externos
 Premios de la Top League de 2005
  Perfiles de los equipos
  Sitio oficial de la Top League

Campeonatos de rugby entre clubes
Rugby en Japón
Eventos deportivos en Japón
Ligas deportivas de Japón